

Patronymie

 Lauren Steadman (1936- ) paratriathlète anglaise.
 Ralph Steadman (1936- ) est un illustrateur, dessinateur de presse et caricaturiste britannique.
 Terrence Steadman est un personnage fictif du feuilleton télévisé Prison Break.

Musique
 Steadman est un groupe de rock britannique.